Le district de Taijiang (台江) est une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine ;
 Le xian de Taijiang (台江) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine.

Homonymie de toponyme